Burkea:

 Burkea — рід мікроспоридій.
 Burkea — рід квіткових рослин родини бобових (Fabaceae).